

Arte 
 Les Deux Amies – dipinto di Gustave Courbet del 1866
 Les Deux Amies – dipinto di Jean-Jacques Lagrenée
 Les Deux Amies – dipinto di Pierre-Albert Marquet
 Les Deux Amies – dipinto di Henri de Toulouse-Lautrec del 1895

Cinema 
 Les Deux Amies – cortometraggio francese del 1909 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset

Pagine correlate 
Les Deux Amis
Deux Amies